Brayton peut se référer à  :

 (32571) Brayton, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en l'honneur de Scott Brayton.
 Cycle de Brayton, un cycle thermodynamique à caloporteur gaz.

Patronyme 

 Scott Brayton, un pilote automobile américain.
 George Brayton, un ingénieur mécanicien, américain.

Toponyme 
 Brayton, une ville du comté d'Audubon, en Iowa, aux États-Unis.